Głębia optyczna – pojęcie wieloznaczne w optyce, odnoszące się między innymi do:
 Głębia ostrości
 Głębia koloru
 Głębokość optyczna
 Gęstość optyczna